Гейс, ґейс (в множині гейса) (geis, ірл. geas) — різновид табу — заборони в ірландських кельтів.

Географія

Пресіденте Гейс — один із 17-ти департаментів, на які ділиться територія Парагваю, названий на честь 19-го президента США.
 Місто Вілла Гейс () — адміністративний центр провінції названий також на його честь.

Гейс () — округ (графство) у штаті Техас
 Гейс — місто, штат Канзас
 Гейс — місто, штат Техас
 Гейс — переписна місцевість, штат Монтана
 Гейс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Персоналії 

 Гейси — дворянська родина XVIII століття, ім'я якої носила одна з київських вулиць.
 Боб Гейс (; 1942—2002) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Гаррі Гейс (; 1955—2007) — нідерландський актор театру, кіно й телебачення, відомий, зокрема, роллю Дракули в фільмі Візит Родини Дракули.
 Гелен Гейс (; 1900—1993) — американська акторка театру і кіно, володарка премії Оскар за найкращу жіночу роль (1932).
 Джоанна Гейс (; 1976) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Йоханнес Гейс — науковець, лауреат відзнаки швейцарського «Товариства Альберта Ейнштейна» Медаль Альберта Ейнштейна (2001).
 Резерфорд Гейз (; 1822—1893) — американський політик, конгресмен та 19-й президент США, бойовий офіцер Громадянської війни.

Інше 
 Гейс-тен-Бос (Huis ten Bosch) — палац XVII століття доби голландського бароко, належить роду Оранських.
 Слово Huys нідерландською мовою означає «будинок».